Ільків Андрій (* 1970) — музикант, трубач, Заслужений артист України;
 Ільків Богдан Іванович (1962—2014) — Герой «Небесної Сотні»;
 Ільків Василь Іванович (1921—1946) — вояк УПА, лицар Срібного хреста бойової заслуги УПА 1 класу;
 Ільків Ігор Богданович ( 1985) — футболіст, захисник;
 Ільків Марія Петрівна (* 1945) — відмінник освіти України, кандидат наук;
 Ільків Ольга Фаустинівна (1920-2021) — зв'язкова Романа Шухевича;
 Ільків Степанія Омелянівна (* 1929) — Герой Соціалістичної Праці.
 Ільків-Свидницький Микола Мирославович (* 1981) — український фахівець із спеціальних історичних дисциплін.

Див. також 
 Ільківка
 Ільківці
Прізвища на -ів